Michał Marszalik,  pseud. Puszkin (ur. 4 grudnia 1976 w Warszawie) – polski autor gier fabularnych, redaktor, publicysta.

Współautor podręcznika gry fabularnej Wiedźmin: Gra Wyobraźni. Współwłaściciel agencji interaktywnej VisualTeam s.c. w latach 2002-2012.

Były redaktor magazynu Magia i miecz i współpracownik magazynu Gwiezdny Pirat.

Założyciel serwisu internetowego „Informator Konwentowy”. Założyciel serwisu internetowego „dobrycoach.pl”.

Autor i wieloletni organizator turnieju na najlepszego Mistrza Gry gier RPG w Polsce Puchar Mistrza Mistrzów. Organizator i współorganizator wielu konwentów i konferencji, m.in.: fantastyki Polcon, Magicon, Konkret, ConQuest, Konferencja horroru. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

Bibliografia

Przypisy 

Polscy autorzy gier fabularnych
Polscy redaktorzy fantastyki
Postacie fandomu polskiego
Urodzeni w 1976